Exzenter (von altgriechisch ékkentros „aus der Mitte“) steht für:

 Exzenter, Mechanik: eine auf einer Welle angebrachte Steuerungsscheibe, deren Mittelpunkt außerhalb der Wellenachse liegt
 Exzenter (Geodäsie), Aufstellungspunkt eines Stativs zur Landvermessung
 Exzenter (Astronomie), historische astronomische Annahme über den Mittelpunkt von Planetenbahnen

Siehe auch:

 Exzentrizität (Begriffsklärung)